

Patronyme 

 Antoine Laumet, dit de Lamothe-Cadillac (1658-1730), explorateur et aventurier français.

Pseudonyme 

 Rita Cadillac, nom de scène de Nicole Yasterbelsky (1936-1995), danseuse, chanteuse et actrice française

 Cadillac, nom de scène de Stéphane Bellenger, membre du Stupeflip Crou

Toponyme

Canada 

 Cadillac, station située sur la rue éponyme, sur la ligne verte du métro de Montréal
 Cadillac, canton puis village de la municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda
 Faille de Cadillac, anomalie géologique dans le canton éponyme
 Cadillac, communauté de Saskatchewan
 Lac Cadillac (lac Preissac), un plan d'eau de Rivière-Héva, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
 Rivière Cadillac, un affluent du lac Cadillac, coulant dans La Motte (Québec) et Rivière-Héva, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

États-Unis 

 Cadillac, ville du Michigan
 Mont Cadillac (anciennement Mont Désert), sommet dominant la ville de Bar Harbor dans l'État du Maine
 Lac Cadillac (Michigan), un plan d'eau du Wexford County, au Michigan
 voir aussi : Cadillac Tower et Hotel Westin Book-Cadillac, gratte-ciels de la ville de Détroit dans le Michigan

France 

 Cadillac-en-Fronsadais, commune du département de la Gironde
 Cadillac, commune du département de la Gironde
 Château de Cadillac
 canton de Cadillac, division administrative du département de la Gironde

Beaux-arts 

 Cadillac Ranch, sculpture monumentale exposée en plein air à Amarillo dans le Texas

Cinéma et télévision 

 Cadillac Blues, titre de la rediffusion sur M6 du feuilleton télévisé américain Mystères à Santa Rita
 Pink Cadillac, film américain de 1989
 Une Cadillac en or massif, film américain de Richard Quine (1956)

Entreprises 

 Cadillac, constructeur automobile américain du groupe General Motors
 Cadillac Fairview, société d’investissements, d’exploitation et de gestion de biens immobiliers en Amérique du Nord
 Cadillac Gage, fabricant de matériel militaire, armes et véhicules blindés

Histoire 

 Opération Cadillac, parachutages de plein jour sur l'Ain, le Vercors et la Haute-Vienne durant la Seconde Guerre mondiale le (14 juillet 1944)

Littérature 

 La Cadillac blanche de Bernard Pivot, roman d'Alain Beaulieu
 La Cadillac de Dolan, nouvelle de Stephen King
 La Cadillac blanche, bande dessinée de la série Canardo de Benoît Sokal

Musique 

 Brand New Cadillac, titre de l'auteur et chanteur britannique Vince Taylor en 1959, repris par The Clash en 1979
 Cadillac, album de Johnny Hallyday paru en 1989 ; Cadillac est aussi le titre d'une chanson de l'album à qui elle donne son nom
 Cadillac, trio français de blues-rock-jazz-funk, composé de Christophe Bernadotte (guitare et chant), Frédéric Novelli (basse) et Emeric Manuel (batterie)
 Cadillac, pseudonyme de Stéphane Bellenger, un des membres du groupe musical français Stupeflip
 Geronimo's Cadillac, titre de l'album concept Masque du groupe Manfred Mann's Earth Band
 Lilly's Daddy's Cadillac, titre du chanteur, compositeur et acteur américain Willy DeVille

Vignoble 

 Cadillac, vin AOC du Bordelais, de la commune éponyme